Siraius är ett släkte av snäckor. Siraius ingår i familjen Dorididae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Nakensnäckor
Siraius